Население Российской империи — динамика численности населения в эпоху Российской империи.

Количество населения трудно оценить вследствие единственной в истории Российской империи переписи. Во времена первой всеобщей переписи в Российской империи проживало 129 000 000 человек. Несмотря на то, что всеобщая перепись проведена всего один раз, имперские чиновники регулярно проводили ревизии мужей податных сословий, а это значит, что количество женщин и лиц не податных сословий неточно, кроме того, часто количество мужчин скрывалось от ревизий с целью уклонения от подати.

В 1914 ЦСК МВД посчитал население империи без Финляндии — 175 137 800, однако, по данным Управления Главного Врачебного инспектора МВД, основанным на статистике рождений и смертей — 166,650,000.

Демографические характеристики 
По данным Бориса Миронова в 18-начале 20 века среди православного населения преобладал традиционный тип воспроизводства населения: высокий уровень брачности (9-10 ‰), высокий уровень рождаемости (около 50 ‰) и высокий уровень смертности (35-40 %), а структура населения характеризовалась большим процентом детей и молодежи. До середины 19 века вне брака оставалось около 3 % населения, а именно люди с серьезной инвалидностью. В конце 18 и первой половине 19 века доля незаконнорожденных детей колебалось от 2 % в Киевской губернии до 7 % в Московской губернии, составляя в среднем по Европейской России 3,3 %. В 1867—1870 годах 19 % браков у мужчин и 13,5 % у женщин были повторными.

По данным Я. Е. Водарского население России росло даже в период Северной войны при Петре I.

Младенческая смертность 

На 1878 год на 100 человек Европейской части России приходилось 5,0 родившихся и 1,04 брака.

Однако в тот период наблюдался недоучет рождаемости, поэтому данные показатели являются заниженными. Также количество рождений на брак ниже количества рождений на женщину из-за рождаемости в повторных браках.

Демографические показатели различались в зависимости от регионов империи. Естественный прирост населения Сибири был в целом выше Европейской части России. До конца 19 века рождаемость в Сибири была максимально высокой (около 50 промилле). В Средней Азии общие коэффициенты рождаемости в конце 19 века колебались от 40 до 44 промилле, что немного ниже показателей Европейской части России. Демографические показатели различались и по отдельным губерниям европейской части страны: в 1861—1913 году на 1000 населения приходилось родившихся в Оренбургской губернии 58,2, в Самарской 57,2, в Пермской 55,9, напротив в Петербургской 35,2, Лифляндской 30,3, Эстляндской 30,2 и Курляндской 28,6.

Ситуация в крупных городах отличалась от остальной страны. В Москве до 1890 года наблюдалась естественная убыль населения. В Петербурге 1764—1860 годах на 1000 населения было 28,4 родившихся, 31,8 умерших, а естественная убыль населения 3,4.

Переписи населения 

По переписи 1745—1751 гг. в России было 5378203 мужчины в европейской части страны и 1411488 в азиатской.

По всеобщей переписи 1897 года население составляло 129,2 млн человек. Распределение населения по территориям было следующим: Европейская Россия — 94 244,1 тыс. чел., Польша — 9456,1 тыс. чел., Кавказ — 9354,8 тыс. чел., Сибирь — 5784,5 тыс. чел., Средняя Азия — 7747,1 тыс. чел., Финляндия — 2555,5 тыс. человек.

Следует учитывать, что ревизии имели целью не всеобщую перепись, а установление числа лиц податных сословий мужского пола; в связи с этим количество женщин и лиц неподатных сословий неточно, кроме того, количество лиц податных сословий занижено, так как часть из них укрывались от ревизии с целью избежать подати.

Данные на 1914 год являются приблизительными: по данным ЦСК (центрального статистического комитета) МВД население империи, без Финляндии, составляло 175 137 800, в то время как, по данным Управления Главного Врачебного инспектора МВД, основанным на статистике рождений и смертей — 166 650 000.

Распределение населения

Первая перепись населения

Распределение населения по родному языку

Ссылки 
 Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР. Под редакцией А. Г. Вишневского
 А. Г. РАШИН НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ ЗА 100 ЛЕТ (1811—1913 гг.) СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ Под редакцией академика С. Г. Струмилина ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО Москва 1956
 Сравнительная статистика России и западно-европейских государств
 
 Этническая карта Европейской России Александра Риттиха (1875)
 Глава 6. Рождаемость населения России за 1861—1913 год.
 Вестник Санкт-Петербургского университета. 2006. серия 2 выпуск 4 Б. Н. Миронов Новая историческая демография имперской России (ч. 1): аналитический обзор современной литературы
  Гайдар Е. Российская демография и экономическая стратегия. Дата обращения: 08.01.2019

См. также 
 Перепись населения Российской империи (1897)
 Население Российской империи (1897—1917)

Примечания